Арденненгау () — франкская область (Гау), позже графство в районе современной границы Бельгии, Люксембурга и Германии.

Название Арденны известно ещё с I века до н. э., когда Юлий Цезарь в своей книге «Записки о Галльской войне» назвал горную цепь между Маасом, Рейном и Мозелем Arduenna silva (Арденнский лес).

После образования Франкской империи возникли административные единицы (гау), во главе которых стоял гауграф. Одной из таких гау стало Арденненгау, располагавшееся между Айфельгау (на севере) и Бидгау (на востоке). Графство существовало в период с ок. 840 до 1028 года, правители его происходили из дома Вигерихидов (также называемого Арденнским домом).

Графы Арденненгау 
 Адалард (ум. ок. 870)
 Одакар (ум. после 880)
 Лиутфрид (ум. после 895)
 Вигерих (ум. ок.919), граф Арденненгау и Бидгау, пфальцграф Лотарингии
 Гозлин (Гоцело) (ум. 942), граф Арденненгау и Бидгау, аббат Горца, сын Вигериха
 Гизельберт I (ум. до 965), граф Арденненгау, сын Вигериха
 Зигфрид (ум. 997), граф Люксембурга
 Гизельберт II (ум. 1004), граф Арденненгау, сын Зигфрида I Люксембургского
 Гозело (II) (ум. ок. 1028), граф Арденненгау, внук Гозлина

См. также 
 Арденны (горы)
 Вигерихиды

Ссылки 
 
 

Исторические области Европы
История Германии
История Бельгии
История Люксембурга